Токар — ремісник, що займається обробкою металу, дерева та інших матеріалів способом обточування на токарному верстаті.
 Токар — річка в Росії, у Пермському краї.

 Токар Андрій Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Токар Антон Олегович — прапорщик ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Токар Віталій Миколайович (1994—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Токар Володимир Миколайович (1956) — український політик, депутат Сумської обласної ради VI (XVI) скликання.
 Токар Дмитро Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Токар Дмитро Павлович (1984—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Токар Ілля Іванович (* 1968) — голова Мукачівської районної державної адміністрації.
 Токар Ілля Якович (1860/1863-?) — кобзар.
 Токар Марк Васильович (1974) — український джазовий контрабасист. Син художниці Марти Токар.
 Токар Марта Василівна (1930) — українська художниця, професор, заслужений діяч мистецтв України.
 Токар Ніна Гаврилівна (1940—2013) — українська радянська діячка, вчителька Кіровської середньої школи Бериславського району Херсонської області.
 Токар Ніна Іванівна (1927—1958) — колгоспниця, ланкова колгоспу «Більшовик» Полтавського району Полтавської області, Українська РСР, Герой Соціалістичної Праці (1948).
 Токар Олег Іванович — режисер балетної трупи Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка; заслужений працівник культури України.
 Токар Олена Миколаївна (1987) — українська оперна співачка, сопрано, солістка Лейпцизької опери.
 Токар Олександр Семенович (1936—2011) — заслужений журналіст України, власний кореспондент національного радіо.
 Токар Хаїм Калманович (1889—1965) — український театральний критик, журналіст.
 Токар Юрій Любомирович (1976) — український дипломат. Генеральний консул України у Вроцлаві (Польща) (з 2022)

Примітки 

Українські прізвища